Кубок Испании по футболу 1949/50 — 46-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграл Атлетик Бильбао. Этот кубок стал семнадцатым в истории команды. 

Соревнование прошло в период с 27 ноября 1949 по 28 мая 1950 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
Кубок Испании по футболу 1949/1950 (на английском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1949 году
Спорт в Испании в 1950 году